Whole е шести студиен музикален албум на алтърнатив метъл групата Сойл, който е издаден на 20 август 2013 г. от Pavement Music. Първи албум от 2004 г. насам с Раян Маккомбс на вокалите.

Състав 
 Раян Маккомбс – вокали
 Уил Хънт – барабани
 Адам Зейдъл – китара
 Тим Кинг – бас

Песни

Външни препратки 
  Официална страница

Албуми на Сойл
Музикални албуми от 2013 година